Il singolare dell'I Marbella Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Albert Montañés ha battuto in finale 3–6, 6–2, 6–3 Daniel Muñoz de la Nava.

Teste di serie

 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Andrej Kuznecov (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Blaž Kavčič (Secondo turno, retired)

  Adrian Ungur (primo turno)
  Albert Montañés (Campione)
  Antonio Veić (semifinali)
  Íñigo Cervantes Huegún (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

I Marbella Open 2012